Le Centre national des œuvres universitaires peut désigner :
 Le Centre national des œuvres universitaires (Gabon)
 Le Centre national des œuvres universitaires (Mali)

Voir aussi le Centre national des œuvres universitaires et scolaires en France.